Komsomolets (en , terme désignant les jeunes garçons membres du Komsomol) peut faire référence à :

Sous-marins 
Plusieurs sous-marins soviétiques ont reçu le surnom de « Komsomolets » :
 K-206 Minskiy Komsomolets, sous-marin nucléaire de 
 K-278 Komsomolets, sous-marin nucléaire de 
 B-78 Murmanskiy Komsomolets
 B-394 Komsomolets Tadzhikistana
 B-405 Tyumenskiy Komsomolets, sous-marin de 
 B-437 Magnitogorskiy Komsomolets, sous-marin de 
 S-191 Pskovskiy Komsomolets
 S-357 Ulyanovskiy Komsomolets
 S-363 Shvedskiy Komsomolets, sous-marin de 
 S-486 Komsomolets Uzbekistana

Autres 
 T-20 Komsomolets, tracteur d'artillerie soviétique ;
 Île Komsomolets, île de l'archipel de la Terre du Nord en Russie, entre la mer de Kara et la mer de Laptev.
 Moskovski Komsomolets, journal russe.

Voir aussi 
 Komsomol, organisation de la jeunesse communiste du Parti communiste de l'Union soviétique
 
 
 Komsomolske, une ville d'Ukraine